Mixed-Staffel beschreibt im Sport einen Staffelwettbewerb, an dem weibliche und männliche Sportler teilnehmen:

 im Biathlon: Biathlon-Mixed-Staffel-Weltmeisterschaften
 in der Leichtathletik: 4-mal-400-Meter-Staffel
 im Mountainbikesport: Cross Country Staffel Mixed
 im Straßenradsport: Mixed-Staffel (Radsport)
 im Cyclocross: UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften/Mixed-Staffel